Hegyi Gábor (1942) kertésztechnikus
 Hegyi Gábor (1952–1992) fotóművész
 Hegyi Gábor (1980–) barokk trombitaművész